Potus peut faire référence à :

 Les Potus, un hameau de la commune française de Rosières, dans la Haute-Loire
 une boisson ou l'ivresse, en latin
 Pierre Potus, un illustrateur du journal Le Canard enchaîné
 Jacques Potus, un biochimiste

Le sigle POTUS peut faire référence à :
 Président des États-Unis (President of the United States)

Acronyme
Homonymie de patronyme
Toponymie française